Albert Berbatovci (Pristina, Jugoszlávia, 1989. február 17. –) norvég labdarúgó-középpályás.

Források 
Albert Berbatovci adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
A Rosenborg labdarúgói
A Stavanger IF labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói